Ацета́т урани́ла-на́трия (химическая формула — NaUO(CHCOO)) — неорганическое химическое соединение, представляющее собой двойную соль натрия, уранила и уксусной кислоты.

При стандартных условиях, ацетат уранила-натрия — это жёлтые кристаллы, растворимые в воде и метаноле.

Получение 
1) Взаимодействие хлорида натрия и подкисленного уксусной кислотой ацетата уранила:

Применение 
 Желтый пигмент глазурей.
 Реагент в аналитической химии.

Литература 
 
 
 

Соединения уранила
Соли натрия
натрия